Кастронуэво-де-Эсгева () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 29,44 км². Население — 392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial de Castronuevo de Esgueva.

Муниципалитеты Вальядолида